Badger puede referirse a:

 Badger (Alaska), lugar designado por el censo en el borough de Fairbanks North Star, estado estadounidense de Alaska.
 Badger (Dakota del Sur), pueblo en el condado de Kingsbury, estado estadounidense de Dakota del Sur.
 Badger (Iowa), ciudad en el condado de Webster, en el estado de Iowa, Estados Unidos. 
 Badger (Minnesota), ciudad en el condado de Roseau, estado estadounidense de Minnesota. 
 Badger Lee (Oklahoma), lugar designado por el censo  en el condado de Sequoyah, estado estadounidense de Oklahoma.
 Municipio de Badger (condado de LaMoure, Dakota del Norte), municipio en el condado de LaMoure, estado estadounidense de Dakota del Norte.
 Municipio de Badger (condado de Davison, Dakota del Sur), municipio en el condado de Davison, estado estadounidense de Dakota del Sur.
 Municipio de Badger (condado de Kingsbury, Dakota del Sur), municipio en el condado de Kingsbury, estado estadounidense de Dakota del Sur.
 Municipio de Badger (condado de Webster, Iowa), municipio en el condado de Webster, estado estadounidense de Iowa.
 Municipio de Badger (condado de Polk, Minnesota), municipio en el condado de Polk, estado estadounidense de Minnesota.
 Municipio de Badger (condado de Vernon, Misuri), municipio en el condado de Vernon, estado estadounidense de Misuri.
 Badger, Código de la OTAN para el bombardero Túpolev Tu-16.